William Dunlap ist der Name folgender Personen:

* William Dunlap (Maler) (1766–1839), US-amerikanischer Maler und Schriftsteller
 William Claiborne Dunlap (1798–1872), US-amerikanischer Politiker
 William Crawford Dunlap (1918–2011), US-amerikanischer Physiker